— японская анимационная студия, основанная в ноябре 2018 года в качестве совместного предприятия White Fox и .

История 
Компания была основана в ноябре 2018 года как совместное предприятие анимационной студии White Fox и компании по производству, планированию и управлению Egg firm. Первой работой студии было сотрудничество над аниме  для 22 и 31 серий. В октябре 2019 года Egg Firm объяснила создание студии тем, что им нужна была «система, которая позволила бы работать с продолжительным долговременным проектом», так что они смогут сфокусироваться на создании Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu. Egg Firm также отметила, что это аниме станет началом их работы над полномасштабными анимационными проектами. 31 января 2021 года продюсер Mushoku Tensei и CEO Egg Firm Нобухиро Осава заявил в своём интервью, что он создал студию специально для работы над этой экранизацией.

Работы

Аниме-сериалы

OVA

Помощь в создании 
 Karakuri Circus

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аниме-студии
Компании Токио